L'edizione 1981 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'Östers IF.

Capocannoniere del torneo fu Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Östers IF campione di Svezia 1981.
 IFK Sundsvall e Djurgårdens IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1981
Campionato svedese di calcio